La Unión (Antioquia), municipi de Colòmbia, localitzat en la subregió Oriente del departament d'Antioquia
 La Unión (Múrcia), ciutat i municipi de la Regió de Múrcia, comarca del Camp de Cartagena
 La Unión de Campos, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma espanyola de Castella i Lleó
 Departament de La Unión, departament de la zona oriental del Salvador 
 Província de La Unión, província al departament d'Arequipa (Perú)

 Club de Fútbol La Unión